Fria (prefectuur), een prefectuur in Guinee
 Fria (plaats), hoofdstad van bovengenoemde prefectuur